Mupun peut désigner :
 le mupun, un dialecte du mwaghavul, 
 les Mupun, une population du nord du Nigeria.